Castillo de Mata es el nombre de varios castillos o fuertes militares ubicados en diversas partes de la geografía mundial:

 Castillo de Mata, en la ciudad Barcelona;
 Castillo de Mata Bejid, en la localidad de Cambil, provincia de Jaén;
 Castillo de Mata, en la ciudad Las Palmas de Gran Canaria.